Landevejsløbet i cykling ved de olympiske lege i Sydney blev afholdt onsdag d. 27. september 2000 på anden dagen af de olympiske lege. 

Løbet bestod af en rute på 239,4 km., som blev vist i TV med et estimeret seertal på ca. 600 millioner.

Jan Ullrich var kendt for at komme dårligt forberedt til løb. Specielt de løb der lå tidligt på sæsoner kom Ullrich dårligt forberedt til og måtte derfor ofte kørte sig i form under Tour De France men det var en Jan Ullrich i topform der mødte op til de olympiske lege. Hvilket resulterede i at Jan Ullrich fik guld i landevejsløbet og fik sølv i enkeltstarten. Jan Ullrich vandt på et udbrud med hans to trofaste kaptajner: Andreas Klöden og den senere Olympiske vinder Vinokurov som begge kørte for Ullrich på Team Telekom i år 2000 blev og blev henholdsvis tre og to.

I gruppen efter de tre ryttere var flere af favoritterne så som Lance Armstrong, Di Luca, Bartoli, Bettini, Axel Merckx og den bedste dansker Frank Høj, som endte som nummer seks. Lance Armstrong er dog senere, som den eneste, blevet diskvalificeret i forbindelse med hans doping-indrømmelser, selv om næsten samtlige ryttere i de to første grupper senere er blevet taget for brug af doping.

Medaljer

Samlet Stilling

Eksterne henvisninger 

 Olympic news for September 28

Sommer-OL 2000
Cykelløb i landevejscykling
2000 - Linjeløb (herrer)